Faraday pode se referir a:

 Michael Faraday, físico da Inglaterra

O nome de Michael Faraday aparece também nos seguintes conceitos:
 Constante de Faraday
 Copo de Faraday
 Lei de Faraday da eletrólise
 Lei de Faraday-Neumann-Lenz
 Gaiola de Faraday
 Efeito Faraday

Ver também
 Farad, unidade SI de capacitância

Desambiguação